Тараба је појам који може да се односи на:

 Даљан или Даљен — милионски град у Кини, покрајина Љаонинг;
 Даљан (Доњи Вакуф) — насељено мјесто у Босни и Херцеговини, Федерација БиХ, општина Доњи Вакуф;